The Goonies (videojuego) puede hacer referencia a tres videojuegos distintos:

 The Goonies (videojuego de Datasoft), videojuego desarrollado por Datasoft y publicado entre 1985 y 1986 para Atari 800, Commodore 64, Amstrad CPC y ZX Spectrum.
 The Goonies (videojuego para NES), videojuego desarrollado por Konami en 1986 para Famicom, Arcade, PC88 y Sharp X1.
 The Goonies (videojuego para MSX), videojuego desarrollado por Konami en 1986 para MSX.

Referencias